20 Літні Олімпійські ігри 1972 проходили в Мюнхені, Німеччина, з 26 серпня по 10 вересня 1972 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Мюнхен 1972 — Медальний залік

1972
Літні Олімпійські ігри 1972